Sitala bezeichnet:

 Sitala (Gattung), eine Schneckengattung
 Shitala (auch śītalā), eine indische Gottheit
 Sitalá, einen Ort in Mexiko
 Municipio Sitalá, eine Verwaltungseinheit in Chiapas, Mexiko